Geymonat ['dʒeɪ-] heißen

 Ludovico Geymonat (1908–1991), italienischer Philosoph
 Mario Geymonat (1941–2012), italienischer Philologe